Кубок Президента 1995 года () — 29-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 1994/95 «Бешикташ» и обладатель Кубка Турции 1994/95 «Трабзонспор». Встреча состоялась 27 мая на нейтральном поле в Анкаре, на стадионе 19 мая.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Турции 1995 на сайте mackolik.com

1995
Матчи ФК «Бешикташ»
Матчи ФК «Трабзонспор»
Турция
Спорт в Турции в 1995 году
Май 1995 года
События 27 мая
Спортивные соревнования в Анкаре